Храм Симеона и Анны — название православных храмов, освящённых во имя святых праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.

Обиходные названия: Симеоно-Аннинская церковь, Симеоно-Аннинский собор.

Престольный праздник — .

Россия 
 Церковь Симеона и Анны — в Верхотурье.
 Церковь Симеона и Анны — в Санкт-Петербурге.
 Церковь Симеона и Анны — в Сысерти.

Латвия 
 Собор Симеона и Анны — в Елгаве.

Эстония 
 Собор Симеона и Анны — в Таллинне.

См. также 
 Храм Симеона Богоприимца